Украї́нська баскетбо́льна суперл́іга — офіційний чемпіонат України з баскетболу, що проводиться з 1991 року.

Історія 
Починаючи з 1992 року, одразу після розпаду СРСР, в Україні проводиться власний чемпіонат з баскетболу. Першим чемпіоном країни став столичний «Будівельник», що здавна вважався найсильнішою українською командою. Гегемонія київського клубу розтягнулася на шість сезонів, протягом котрих конкуренти фактично не могли нічого протиставити «Будівельнику». Ця гонка за лідером призвела і до появи перших легіонерів в українських командах — починаючи з середини 90-х років Суперліга ставала все привабливішою для американських і балканських гравців, щоправда, досить невисокого рівня. Наприкінці століття, пріоритети в Суперлізі змінилися — серйозні фінансові проблеми, що спіткали столичні клуби «Будівельник» і «Денді-Баскет», вивели їх з рангу фаворитів, і їх місце зайняла одеська БІПА-Мода, маріупольський «Азовмаш» та новоутворений БК «Київ». Саме під знаком протистояння двох останніх клубів пройшло майже ціле перше десятиріччя 2000-х років. Враховуючи, що в команди стали вкладатися досить солідні кошти, зростав і рівень легіонерів, котрі приїздили в українські клуби — відповідно, ті ж «Азовмаш» і БК «Київ» вже мали змогу заявити про себе на європейській арені — в період з 2005 по 2007 роки силами маріупольського та київського клубів Україна мала постійне представництво в «Фіналі чотирьох» Єврокубку ФІБА. Починаючи з 2007 року найкращі клуби Суперліги виступають в європейських турнірах під егідою УЛЄБ. В той же час, гравці, що виросли на теренах Суперліги, поповнювали клуби Старого та Нового світу. Серед таких — Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко, Леонід Яйло, Григорій Хижняк, Олександр Лохманчук, Олексій Печеров, Сергій Ліщук, Сергій Гладир, Олексій Лень, Святослав Михайлюк.

Розкол в українському чемпіонаті 
2008 року засилля легіонерів в провідних клубах України та фактична відсутність конкуренції на тлі гегемонії маріупольського «Азовмашу» й БК «Київ» призвели до кризи в українському баскетболі. Не досягши консенсусу з Федерацією баскетболу в методах вирішення нагальних питань, частина клубів відокремилася від Суперліги, створивши власний альтернативний чемпіонат УБЛ, за участю 10 команд, включаючи імениті «Будівельник» й БК «Одеса». В той же час, в офіційному чемпіонаті залишилося лише 7 клубів. Фактично, сезон 2008/09, в котрому кожна з двох ліг діяла окремо, й за власними правилами, не приніс великого зрушення в розвитку українського баскетболу, хоча й допоміг вийти з тіні кільком раніше мало відомим командам. Фінансова криза, що накрила європейський баскетбол в 2009 році, змусила ворогуючі сторони шукати примирення, й вже у сезоні 2009/10 чемпіонат України об'єднав 15 найсильніших команд.

Склад Ліги у сезоні 2021—2022 
 «БК Одеса» (Одеса)
 «Київ-Баскет» (Київ)
 «Дніпро» (Дніпро)
 «БК Запоріжжя» (Запоріжжя)
 «Миколаїв» (Миколаїв)
 «Харківські Соколи» (Харків)
 «Хімік» (Южне)
 «Черкаські мавпи» (Черкаси)
«Будівельник» (Київ)
 «БК Прометей» (Кам'янське)
 «БК Тернопіль» (Тернопіль)
 «БК Кривбас» (Кривий Ріг)

Формула проведення 
У сезоні 2020/21 в Суперлізі грають 11 клубів. Регулярний чемпіонат проходить в три кола, після чого починається серія плей-оф, куди потрапляють 8 кращих клубів. Серії плей-оф всіх стадій проходять до 3 перемог. Максимальна кількість легіонерів в заявці команди на матч — троє гравців.

Призери чемпіонату України

Нагороди

Найцінніший гравець

Статистика за історію

Найуспішніші клуби

Досягнення учасників 

 Місця, які команди посіли в регулярних чемпіонатах.
 *Чемпіонат 2019-2020 років було завершено завчасно через пандемію COVID-19.

Рекорд за здобутими очками в одній грі (гравці)

Примітки

Література 
 
 Програмка матчів «Азовмаш» (Маріуполь) — «Шахтар» (Донецьк) 2002 рік

Посилання 
 Сайт Суперліги 
 Сайт Федерації баскетболу України 
 СКА«Київ» 
 Сводная таблица всех чемпионатов Украины 
 Конкурс триочкових на Матчі всіх зірок: згадуємо попередніх переможців 

Українська баскетбольна суперліга
1992 в українському спорті